Ве́рнон Шу́ппан (, род. 19 марта 1943 года, Уайалла, Австралия) — австралийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, австралийского чемпионата в классе Формула-5000, гонок 500 миль Индианаполиса и JSPC. Победитель 24 часов Ле-Мана в 1983 году.

Карьера в Формуле-1 

Верн Шуппан участвовал в 13 Гран-при, дебютировав в Гран-при Бельгии 1972 года, но не набрал ни одного очка.

Результаты выступлений в Формуле-1

Ссылки 
 

Пилоты Формулы-1 из Австралии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hill
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Австралии
Пилоты Инди-500 из Австралии
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса